Kalchnbrenner ist der Familienname von:

Andrea Kalchbrenner (* 1959), österreichische Politikerin (SPÖ)
Karl Kalchbrenner (1807–1886), auch Károly Kalchbrenner, österreich-ungarischer Pilzkundler

Siehe auch:
 Kalkbrenner